Godescalcus (eingedeutscht auch Godeschalkus geschrieben) ist der Name folgender Personen:

 Godescalcus (Benevent) († 742), Herzog von Benevent
 Gottschalk von Orbais (um 803–um 869), sächsisch-fränkischer Mönch, Gelehrter und Dichter
 Gottschalk (Corvey) († 913), Abt von Corvey
 Gottschalk von Aachen (lat. Godescalcus; † nach 1099 bzw. 1107), Chorherr, der sowohl als Hymnendichter als auch als Mitglied der Kanzlei Kaiser Heinrichs IV. bekannt wurde
 Godescalcus (Propst) (um 1190–um 1248), erster Klosterpropst des Klosters Uetersen

Siehe auch:
 Gottschalk
 Gottschalck
 Gottschalg